

Вжесіни — село в гміні Бжезьниця Жаґанського повіту Любуського воєводства
 Вжесіни — село в гміні Сендзейовіце Ласького повіту Лодзинського воєводства